Шавров, Вадим:

 Шавров, Вадим Борисович (1898—1976) — советский авиаконструктор, историк авиации.
 Шавров, Вадим Михайлович (1924—1983) — историк церкви, диссидент, соавтор книги «Очерки по истории русской церковной смуты».